Куп Радивоја Кораћа је 2006. године одржан као национални кошаркашки куп Србије и Црне Горе. Домаћин завршног турнира био је Београд у периоду од 16. до 19. фебруара 2006, а сви мечеви су одиграни у Хали Пионир. Титулу је освојила Црвена звезда.

Дворана

Завршница

Референце

Спољашње везе 

 Историјат

Куп Радивоја Кораћа
Кошарка у 2006.
Спорт на Палилули (Београд)
Кошарка у Београду